Die Jahre vergehen steht für:

 Die Jahre vergehen (1945), Familiendrama von Günther Rittau
 Die Jahre vergehen (1981), Fernsehfilm von Peter Keglevic